Calvão (Vagos) - freguesia do concelho de Vagos, Portugal
 Calvão (Chaves) — freguesia do concelho de Chaves, Portugal

Desambiguações de topônimos